261-я дивизия
 261-я штурмовая авиационная дивизия
 261-я смешанная авиационная дивизия